Serientitel steht für:
 Schriftenreihe
 Titel einer Fernsehserie